Vier Noorder Koggen (ambacht), een voormalig waterschap in Noord-Holland
 Stoomgemaal Vier Noorder Koggen, een nog steeds werkend stoomgemaal nabij de Nederlandse plaats Medemblik
 Vier Noorder Koggen (dieselgemaal), een in 1977 in bedrijf gesteld dieselgemaal nabij de Nederlandse plaats Onderdijk